In de economie:
 Allocatie van middelen

In de informatica:
 C++ allocatoren
 File Allocation Table